

Art 
 Retable Bentivoglio (Lorenzo Costa), chapelle Bentivoglio de l'église San Giacomo Maggiore à Bologne (1488).
 Retable Bentivoglio (Francesco Francia), pinacothèque nationale de Bologne (1498).
 Portrait du cardinal Guido Bentivoglio, Antoine van Dyck, Galerie Palatine à Florence (1623).

Patronyme 
 Famille Bentivoglio, famille bolonaise : 
 Giovanni I Bentivoglio (* - Casalecchio di Reno 1402), condottiere, seigneur de Bologne.
 Anton Galeazzo Bentivoglio (Bologne 1420 - Bologne 1435), condottiere, seigneur de Bologne.
 Sante Bentivoglio (Poppi 1424 – Bologne 1463), condottiere, seigneur de Bologne.
 Annibale  Bentivoglio (Bologne 1438 - Bologne 1443), condottiere, seigneur de Bologne.
 Giovanni II Bentivoglio (Bologne 1463 - Milan 1506), prince de Bologne.
 Annibale II Bentivoglio (Bologne 1466 - Ferrare 1540), condottiere. 
 Alessandro Bentivoglio (Bologne 1474 – Milan 1532), aristocrate.
 Ermes Bentivoglio (Bologne 1475 – 1513), condottiere.
 Ercole Bentivoglio (Mantoue 1507 - Venise 1574), écrivain.
 Cornelio Bentivoglio (condottiere) (Ferrare 1519 - Ferrare 1585), condottiere.
 Guido Bentivoglio (Ferrare 1577 - Rome 1644), cardinal.
 Cornelio Bentivoglio (Ferrare 1668 - Rome 1732), cardinal.
 Sean Bentivoglio (Thorod 1985), joueur de hockey sur glace italo-canadien.
 Fabrizio Bentivoglio (Milan 1957), acteur et réalisateur italien.

Toponyme 
 Bentivoglio, commune italienne de la ville métropolitaine de Bologne dans la région Émilie-Romagne.

Homonymie de patronyme italien